Birštonas steht für:
 Birštonas, ein Kurort in Litauen

Birštonas ist der Familienname folgender Personen:
 Antanas Birštonas (* 1947), litauischer Politiker
 Ramūnas Birštonas, litauischer Rechtsanwalt und Professor